13841 Blankenship – asteroide della fascia principale
 Loyd Blankenship – hacker statunitense